Dives warszewiczi é uma espécie de ave da família Icteridae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Equador e Peru.

Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude e florestas secundárias altamente degradadas.

Referências 

Dives
Aves descritas em 1861